Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet 2008/09 – 30. edycja kobiecej Ekstraligi piłkarskiej w Polsce. W rozgrywkach brało udział 6 zespołów. Mistrz kraju otrzymywał szansę gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Do I ligi spadał bezpośrednio ostatni zespół, przedostatni musiał zaś rozegrać baraże z przegranym dwumeczu pomiędzy zwycięzcami grup wschodniej i zachodniej I ligi. Drużyny grały ze sobą łącznie po cztery spotkania, dwa u siebie i dwa na wyjeździe. Beniaminkiem w tym sezonie była Praga Warszawa, a tytuł po raz pierwszy w historii zdobyła RTP Unia Racibórz, przerywając passę ośmiu z rzędu zdobytych tytułów przez KŚ AZS Wrocław. Do I ligi bezpośrednio spadł Gol Częstochowa. Przedostatnia Praga Warszawa po barażach ze Stilonem Gorzów Wielkopolski utrzymała się w Ekstralidze.

Tabela 

Tabela Ekstraligi sezonu 2008/09:

Wyniki spotkań 
Runda jesienna:

Runda wiosenna:

Baraże:
 Baraż zwycięzców grup wschodniej i zachodniej I ligi o wejście do Ekstraligi: (rozegrany w Koninie)

Awans: TS Mitech Żywiec

 Dwumecz o Ekstraligę przegranego zespołu z barażu z przedostatnią drużyną Ekstraligi:

Awans: MUKS Praga Warszawa (5:4 w dwumeczu)

Zobacz też 
 Halowe mistrzostwa Polski kobiet w piłce nożnej 2008

Przypisy 

Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w polskim sporcie
2009 w polskim sporcie